Juan Arango ist der Name folgender Personen:

* Juan Arango (* 1980), venezolanischer Fußballspieler
 Juan Esteban Arango (* 1986), kolumbianischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Juan Sebastián Arango (* 1984), kolumbianischer Radrennfahrer